La Prva hrvatska nogometna liga 2000-2001, conosciuta anche come 1. HNL 2000-2001, è stata la decima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 30 luglio 2000 e il 27 maggio 2001, e conclusa con la vittoria del Hajduk Spalato, al suo quarto titolo (tredicesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Tomislav Šokota (Dinamo Zagabria), con 20 reti.

Formula 
Le squadre partecipanti furono dodici come nella passata stagione e disputarono una prima fase di andata e ritorno per un totale di 22 partite. 

Le prime sei giocarono i play-off per il titolo e l'ammissione alle coppe europee mantenendo i punti della prima fase mentre le ultime sei un girone di play-out al termine del quale l'ultima classificata spareggiò contro la quinta della 2.HNL.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono sei: la vincente alla UEFA Champions League 2001-2002, la seconda, la terza e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 2001-2002 e due ulteriori squadre alla Coppa Intertoto 2001.

Squadre partecipanti

Prima fase

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al gruppo per il titolo
      Ammessa al gruppo retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Seconda fase 
 Le squadre mantengono i punti conquistati nella prima fase

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2001-2002
      Ammessa alla Coppa UEFA 2001-2002.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2001.
      Ammessa allo spareggio.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone gruppo per il titolo

Tabellone gruppo retrocessione

Calendario

Spareggio 
Si affrontano il  e il  (5º in 2. HNL) per l'ultimo posto in massima serie nella stagione successiva. Il Marsonia si salva per la regola del gol fuori casa.

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatori: Petar Nadoveza e Zoran Vulić

Fonte: hajduk.hr

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2000-2001
Treća Liga 2000-2001
Hrvatski nogometni kup 2000-2001

Collegamenti esterni 
Stagione 2000-2001 su HRnogomet
Stagioni 2001-2010 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
Prva hrvatska nogometna liga